Ba'al est un personnage de l'univers fictif de la série télévisée Stargate SG-1, interprété par l'acteur acteur sud-africain Cliff Simon.

Biographie

L'ascension d'un Grand Maître Goa'uld 
La première apparition de Ba'al eut lieu dans les épisodes 15 et 16 de la saison 5, où il participait à une réunion du Conseil des Grands Maîtres à la suite du décès des plus importants d'entre eux (Râ, Apophis, Cronos et Heru'ur) et à une série d'attaques subies par les survivants de la part d'un ennemi caché (qui s'avère être Anubis). Ayant écouté la proposition d'Anubis, il vote favorablement sa réintégration dans le Conseil. Il n'était cependant qu'un « simple » Grand Maître parmi d'autres. Dans la saison 6, il capture le Colonel Jack O'Neill et le torture grâce à des appareils sophistiqués dans son centre de recherche secret sur la gravitation. Cependant, SG-1 informa un autre Grand Maître, Yu-Huang Shang Ti, de l'existence de cette base. Celui-ci l'attaque permettant l'évasion du Colonel. Il prit de plus en plus d'importance au sein des Grands Maîtres lors de la , notamment en tentant d'éliminer Anubis, puis en répandant un virus informatique initialement créé par Felger et modifié par Nerus dans le réseau de portes des étoiles afin de se servir de sa puissante flotte. Son influence s'accrut encore dans la . En effet, après la défaite d'Anubis des mains de la Tau'ri, Ba'al parvint à s'emparer d'une grosse partie de la flotte d'Anubis, ainsi que de la planète où étaient créés les puissants guerriers Kull, ce qui lui conféra un avantage stratégique décisif. Avec cette supériorité militaire tant au niveau de sa flotte que de ses troupes, il s'imposa brièvement aux autres Goa'uld, devenant une menace tellement grande pour eux qu'ils engagèrent même des négociations avec les Terriens pour qu'ils l'éliminent.

Au service d'Anubis 
En réalité, Ba'al devint rapidement, avec défiance, le subordonné d'Anubis, ayant compris que ce dernier ne pouvait pas mourir par les moyens conventionnels, son esprit pouvant à chaque fois s'échapper de ses hôtes physiques, et même survivre dans l'espace. N'ayant donc pas le choix, Ba'al servit à contrecœur ce dernier afin de chercher l'arme des Anciens permettant de remodeler l'univers, qui se trouvait sur Dakara. Entretemps, il poursuivit son offensive afin de soumettre les autres Grands Maîtres, mais il fut pris de court au moment de la victoire quand les Réplicateurs se lancèrent eux aussi à la conquête de la Galaxie et affrontèrent toute sa flotte à Dakara. Il contribua de façon essentielle à l'élimination de cette nouvelle menace en aidant Samantha Carter et Selmak à faire fonctionner l'arme de Dakara, et en lui expliquant comment Nerus put trouver le moyen d'ouvrir toutes les Portes des Étoiles simultanément. Ceci fait, l'onde générée par l'arme put se répandre dans la Voie lactée et détruire d'un seul coup tous les Réplicateurs de la galaxie. Ba'al perdit 75 % de ses vaisseaux dans la Bataille de Dakara, devant en effet attaquer les Réplicateurs pour les retarder. Une fois la bataille terminée, le reste de sa flotte fut prise par la Rébellion Jaffa, qui le força à prendre la fuite et brisa ainsi définitivement l'image divine que les Goa'ulds se donnaient.

Sur la planète Terre 
Sa flotte capturée à l'issue de cette bataille, Anubis définitivement vaincu et l'Empire Goa'uld ayant volé en éclat, il dut s'exiler sur un autre monde, et choisit la Terre. Durant la saison 9, Ba'al peut être considéré comme un Goa'uld à part car il se rend compte, contrairement à ses congénères, que son empire est détruit et que sa race n'a plus de statut divin. Pour la première fois dans l'histoire de la série Stargate SG-1, un Goa'uld a avoué que certains de ses semblables puissent croire à leurs propres propagandes et croire qu'ils sont réellement des dieux.

Rapidement, les Jaffas apprirent sa présence sur Terre et envoyèrent des contingents à sa recherche. Se doutant que le SGC voudrait l'éliminer discrètement, il les contra en se présentant aux médias comme un riche industriel terrien. En outre, il prévint le SGC qu'il voulait vivre le reste de sa vie en paix sur Terre, mais qu'il avait caché une puissante bombe à naquadah sur le territoire en guise d'assurance, et que celle-ci raserait une grande ville s'il était encore poursuivi. Cela créa des tensions ente le SGC et le Haut Conseil Jaffa, qui poursuivit ses tentatives de capture sur Terre malgré les demandes du SGC. Ce dernier dut se résoudre à devancer les Jaffas avec l'aide du NID, en vain car, finalement, les Jaffas parvinrent à capturer un homme s'apparentant à Ba'al et le tuèrent. Cependant, le SGC découvrit que Ba'al avait entrepris des travaux sur le clonage, et qu'il s'était dupliqué en une série de clones. Le Ba'al tué par les Jaffas n'était qu'un clone. Avec l'aide de la Confrérie (dont il avait pris la tête selon le NID), ce dernier avait en effet réussi à faire de nombreux clones, puis à quitter la planète. Même en ayant perdu tout son domaine, et l'essentiel de son armée, il parvint à rester une menace permanente, rivalisant d'ingéniosité pour tenter de retrouver un nouvel empire.

Les tentatives de Ba'al pour reconstruire son empire avant l'invasion des Ori 

Par son obstination à revenir sur le devant de la scène, même lorsque tout espoir semblait anéanti, il put rester le dernier Grand Maître Goauld encore vivant et menaçant. Sans qu'on ne sache réellement comment, Ba'al a réussi à conserver plusieurs planètes sous sa tutelle, et même des Jaffas, ainsi que des vaisseaux. Son obstination, donnant l'illusion d'une immortalité, a probablement atteint le cœur de plusieurs fidèles Jaffas. Bien entendu, il ne dispose pas d'une réelle armée, mais de suffisamment de moyens pour rester une menace. Sa première tentative de reconstruire son empire consista à manipuler le Haut Conseil Jaffa, pour en prendre le contrôle. Ayant visiblement toujours des liens avec la Confrérie, il parvient à manipuler plusieurs membres du Haut Conseil avec un appareil pour leur laver le cerveau, et à progressivement prendre de l'importance. Malheureusement pour lui, il est découvert, et échoue dans sa prise de contrôle. Ba'al avoue dans la saison 10 que l'objectif ultime de cette prise de contrôle était d'utiliser l'arme sur Dakara pour détruire toute forme de vie dans la galaxie (excepté la sienne), afin d'en devenir le maître absolu, et, accessoirement, de se débarrasser des Ori.

N'ayant pas dit son dernier mot, Ba'al tente ensuite de construire un nouvel empire, en volant pour cela de multiples Portes des étoiles pour les replacer sur des planètes isolées, utilisant pour cela des télé-porteurs Asgard. Ayant déjà réussi à voler une quinzaine de Portes, il finit par échouer, à cause de Nerus, un Goa'uld capturé sur Terre qui, sans s'en rendre compte, dispose d'un mouchard implanté en lui et transporte un virus informatique, ce qui cause la perte de Ba'al. C'est la dernière tentative de Ba'al de reconstruire son empire durant la saison 9. Bien souvent, comme lors de la prise de contrôle du Haut Conseil, Ba'al s'est défendu en prétextant que les Jaffa avaient besoin d'un nouveau chef pour les guider contre les Ori. Évidemment, ce nouveau chef ne pouvait être que lui-même.

Ba'al lors de l'invasion des Ori 
Alors que les Ori envahissent la galaxie sans que nul ne parvienne à les stopper, Ba'al y voit une occasion de retrouver son ancien empire. Dans un premier temps, il cherche lui aussi à trouver l'arme de Merlin. N'ayant aucune piste, il envoie un de ses clones sur Terre à bord d'un vaisseau qui se crashe. Ledit clone prétend alors être le vrai Ba'al, voulant se débarrasser de ses clones, affirmant en effet que ceux-ci veulent le renverser après ses échecs, Ba'al ayant de plus du mal à les contrôler, à cause de leur « ego surdimensionné ». En contrepartie, Ba'al affirme avoir des informations qui réduiraient considérablement le champ de recherches des planètes supposées abriter l'arme pouvant détruire les Ori. Ba'al sait en effet que, jadis, O'Neill s'est retrouvé en contact avec un appareil des Anciens, acquérant ainsi leur connaissance, et entrant une série de coordonnées dans la base centrale du SGC. Le SGC capture ainsi tous les Ba'al, cherchant à déterminer lequel est le vrai. Il s'agit en réalité d'une machination, les Ba'al disposant à l'intérieur d'un contact qui leur permet involontairement de s'évader avec les coordonnées jadis rentrées par O'Neill. Ba'al se lance ainsi à son tour dans la quête du Graal. Il parvient ainsi à trouver en premier la planète où est censée se trouver cette fameuse arme, devançant de quelques semaines SG1. Malheureusement pour lui, Ba'al ne parvient pas à résoudre seul une des énigmes disséminées sur la route de cet objet, étant alors abandonné par les Jaffas l'accompagnant, et doit s'allier avec SG-1. Finalement, après moult péripéties, non seulement il est incapable de récupérer le Graal, mais il y perd en plus l'un de ses clones.

Vers la fin de la saison 10, Ba'al applique un nouveau plan pour contrôler la galaxie. Alors que SG-1 tentait de capturer Adria, Ba'al intervient juste à temps, et parvient à la capturer, l'enfermant dans une cage comprenant un brouilleur inhibant totalement, mais temporairement, les pouvoirs exceptionnels de l'Ori (technologie semblable à celle des Tau'ri). Le plan de Ba'al consiste à s'implanter en Adria pour la contrôler et, du coup, contrôler l'intégralité de l'armée ori. Ba'al est tellement sûr de son plan qu'il s'est même permis de massacrer tous ses clones. SG-1 tente d'intervenir pour capturer Adria, et pense tuer Ba'al. L'équipe tue en réalité son hôte, Ba'al ayant eu le temps de s'implanter en elle. SG1 fait alors appel à l'aide de la Tok'ra pour extraire le symbiote. Ils y parviennent, mais Ba'al laisse dans le corps de sa nouvelle hôte une toxine mortelle, qui oblige cette dernière à effectuer l'Ascension. Entre-temps, on ignore ce qui advient du symbiote de Ba'al. Sans hôte, et entre les mains de la Tok'ra, on peut cependant en conclure que Ba'al a perdu, et ne parvient sans doute pas à reconstruire son empire. Certains clones de Ba'al ont pu survivre malgré l'échec du véritable Ba'al, selon les membres de SG-1.

Après l'invasion des Ori 
Dans le second téléfilm, Stargate : Continuum, Ba'al parvient encore à menacer toute la galaxie. Le dernier clone de Ba'al (que tout le monde croyait mort) fut capturé par les Tok'ras et assiste à ses derniers instants, la Tok'ra organisant son exécution. Bien évidemment, SG-1 assiste à l'évènement, quand Ba'al affirme n'être que le dernier de tous les clones, que le Ba'al original est toujours en vie et qu'il est sur le point d'abattre son ultime coup de poker pour renverser la situation. Tandis que le dernier clone meurt, l'original organise une ultime attaque consistant à changer le cours du temps grâce aux propriétés temporelles qu'acquiert une Porte en faisant traverser son vortex par une éruption solaire, chose rendue possible grâce au superordinateur qu'il a créé. Pour son dernier coup, il remonte en 1939, aborde lAchilles, le navire qui transportait la Porte des Étoiles depuis l'Égypte jusqu'en Amérique, et saborde le navire, ce qui empêche la création du programme Porte des Étoiles et du SGC. Ensuite, en se servant de son dispositif temporel, Ba'al parvient à prendre le contrôle de l'Empire Goa'uld, notamment en recrutant Teal'c et en lui promettant la liberté pour tous les Jaffas. Il se dirige ensuite vers la Terre, voulant l'intégrer à son domaine non par la force, mais par des promesses de gloire et d'avenir radieux ; mais avant que son plan se réalise, il est trahi par sa Reine Quetesh, qui lui fait avouer tous ses secrets avant de le tuer. Finalement, après des combats acharnés, Mitchell parvient à utiliser le dispositif temporel et à remonter dans le temps 10 ans avant l'arrivée de Ba'al en 1939 à bord de lAchilles, où le Grand Maître périt des mains du dernier survivant de SG-1. Ce décès rétablit la ligne temporelle et le dernier clone de Ba'al est finalement exécuté sans autre contretemps par la Tok'ra en présence de SG-1.

Comportement 
Ba'al est certainement le plus rusé et le plus puissant Goa'uld de notre temps, malgré le passage d'Anubis et d'Apophis avant lui. Comme la plupart des Goa'ulds, Ba'al est un être très égocentrique, semblant détester plus que tout Jack O'Neill, qui ne cesse de se moquer de lui dès qu'il en a l'occasion en utilisant des jeux de mots sur "ball" par exemple, même si cela doit l'amener à défier la logique. Ainsi, quand Ba'al proposa aux Tau'ri de s'allier contre les Réplicateurs, O'Neill préféra se moquer ouvertement de lui. Cependant, Ba'al se distingue de beaucoup d'autres Goa'ulds par son côté manipulateur et réfléchi. Il est habile, parvenant même à s'emparer des troupes d'Anubis quand ce dernier sera vaincu, même s'il avait dû auparavant le servir. Ba'al parvient à chaque fois à représenter une menace, n'étant pas dénué d'idées pour retrouver son ancienne puissance. Prudent, il ira même jusqu'à se faire cloner, ce qui rendit très difficile son élimination.

Références 

Goa'uld

en:Goa'uld characters in Stargate#Ba'al